Отборочный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 2003 проходил в двух зонах и стыковом турнире между ними:

,  (хозяева чемпионата и действующий чемпион) и  (хозяйка чемпионата) получили путёвки в финальный турнир автоматически.
Две путёвки получали гости (ими стали  и ).
Две путёвки и два места в стыковом турнире было выделено Карибской зоне отборочного турнира.
Три путёвки выделялось чемпиону и призёрам Кубка наций Центральной Америки 2003 (,  и ), а команда, занявшая в этом розыгрыше 4-е место (), попадала в стыковой турнир.
Две путёвки разыгрывались тремя странами в стыковом турнире.

Карибская зона 

Отборочный турнир в Карибской зоне проходил в три этапа:
Предварительный этап: 14 стран в парах в двух матчах определяли участников основного этапа.
Основной этап: 7 победителей предварительного этапа и остальные 9 стран, разбитые на 4 группы по 4 команды, в однокруговых турнирах определяли 8 (по две лучших команды от каждой группы) участников финального этапа.
Финальный этап: 8 победителей основного этапа, разбитые на 2 группы по 4 команды, в однокруговых турнирах определяли 2 (лучшая команда каждой группы) обладателей путёвок и 2 (команды, занявшие вторые места в группах) участников стыкового турнира.

Предварительный этап 

 вышла в основной этап.

 вышла в основной этап.

 вышла в основной этап.

 отказался от участия в турнире,  автоматически вышла в основной этап.

 вышли в основной этап.

 вышел в основной этап.

 вышла в основной этап.

Основной этап

Группа 1 

 отказалась от участия в турнире.

Группа 2

Группа 3

Группа 4 

 отказался от дальнейшего участия в турнире.

Финальный этап

Группа A 

 получила путёвку в финальный турнир,  попала в стыковой турнир.

Группа B 

 получила путёвку в финальный турнир,  попали в стыковой турнир.

Центральноамериканская зона 

,  и  получили путёвки в финальный турнир.  попал в стыковой турнир.

Стыковой турнир 

 и  получили путёвки в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF 

2003